Babille, ville d’Éthiopie ; 
 Babille, woreda d’Éthiopie (région Oromia) ;
 Babille, woreda d’Éthiopie (région Somali).

 Babille, lieu-dit de la commune de Férolles dans le département du Loiret.